Jornal Nacional - 2.ª Edição era um telejornal da Rede Globo. Editado por Fábbio Perez e Ronan Soares, com supervisão de Alice Maria e tendo Cid Moreira, Sérgio Chapelin e outros na apresentação, o telejornal noticiava os acontecimentos ocorridos à noite.

Durante um curto período, em que substituiu o Jornal da Globo, abordou as principais manchetes do dia, em especial as notícias que ocorreram após a primeira edição do JN.

Jornal Nacional - 2.ª Edição ia ao ar de segunda à sexta, às 23h10.

Telejornais da TV Globo
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 1981
Programas de televisão do Brasil encerrados em 1982
Programas de televisão em língua portuguesa